Го́рный Ключ — топоним:

 Горный Ключ — деревня в Куюргазинском районе Башкортостана.
 Горный Ключ — посёлок в Быстринском районе Камчатского края.
 Горный Ключ — деревня в Тонкинском районе Нижегородской области.

См. также 
 Горные Ключи